Верментино — сорт винограда, используемый для изготовления белых вин.

География 
Относится к эколого-географической группе западноевропейских сортов винограда. Родиной для данного сорта считают Италию. Данный сорт выращивают в основном в Италии, Франции, Австралии а также в Крыму и Закавказье. Большие посадки на островах — Корсике и Сардинии.

Основные характеристики 
Сила роста лозы высокая. Лист средний или крупный, пятилопастный. Цветок обоеполый. Гроздь средняя-крупная. Ягоды средней величины, округлые, зеленовато-желтые. Урожайность этого сорта винограда зависит от условий, но, как правило, высока. Относится к сортам позднего периода созревания. Довольно устойчив к болезням. Верментино — сорт требовательный к теплу и малозимостойкий.

Применение 
Сорт является основой для создания вин: десертных, столовых. На юге России используется как столовый сорт.

Синонимы 
Носит также следующие названия: Malvoisie de Corse, (или Роль, Гарбессо, Верментину…)

Ссылки